Grêmio Foot-Ball Santanense, clube de futebol brasileiro de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul
 Grêmio Olímpico de Futebol Santanense, clube de futebol brasileiro de São José dos Campos, São Paulo

Ver também 
 

Desambiguações de clubes